Канді:

 Канді - місто в центральній частині Шрі-Ланки. Відоме також, як Сенкадагалапура (Senkadagalapura).
 Канді (Бенін) - місто і муніципальне утворення на північному сході Беніну.
 Канді (держава) - держава, що існувала в центральній частині острова Шрі-Ланка з XV по XIX ст.
 Салім-Канді (перс. سلیم‌کندی‎) — село в Ірані.